Ниточкин — фамилия. Известные носители:

 Ниточкин, Алексей Алексеевич — главный инженер проекта Гагаринского стартового комплекса.
 Ниточкин, Анатолий Дмитриевич (1932—2001) — советский кинооператор, режиссёр, сценарист.
 Ниточкин, Сергей Александрович (род. 1941) — российский издатель и библиофил.